Giardino (italienisch „Garten“) steht für:

 Giardino dei Tarocchi, Kunst-Park bei Capalbio, Toskana
 Giardino Garibaldi, Park in Palermo
 Giardino Inglese, Park in Palermo
 Giardino segreto, kleiner zu einem Gebäude gehöriger Garten
 Il Giardino, Skulpturengarten bei Seggiano, Toskana
 Il Giardino Armonico, italienisches Kammerorchester
 Gruppe Giardino, politische Vereinigung in der Schweiz
 Villa Giardino, Stadt in der Provinz Córdoba, Argentinien 

Giardino ist der Familienname folgender Personen:
 Gaetano Giardino (1864–1935), italienischer Marschall und Senator
 Vittorio Giardino (* 1946), italienischer Comiczeichner und -autor

Siehe auch:
 Giardini